|-
| 187101 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187102 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187103 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187104 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187105 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187106 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187107 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187108 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187109 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187110 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187111 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187112 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187113 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187114 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 187115 - ||  || 29 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187116 - ||  || 29 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187117 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187118 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187119 - ||  || 26 august 2005 ||  || 
|-
| 187120 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187121 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187122 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187123 Schorderet ||  || 30 august 2005 ||  || 
|-
| 187124 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187125 - ||  || 31 august 2005 ||  || 
|-
| 187126 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 187127 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187128 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187129 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187130 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187131 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187132 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187133 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187134 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187135 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187136 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187137 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187138 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187139 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187140 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187141 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187142 - ||  || 30 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187143 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 187144 - ||  || 30 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187145 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187146 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187147 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187148 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187149 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187150 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187151 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187152 - ||  || 29 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187153 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187154 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187155 - ||  || 5 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187156 - ||  || 6 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187157 - ||  || 9 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187158 - ||  || 8 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 187159 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187160 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187161 - ||  || 11 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 187162 - ||  || 12 septembrie 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 187163 - ||  || 13 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187164 - ||  || 14 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187165 - ||  || 14 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187166 - ||  || 14 septembrie 2005 || Apache Point || 
|-
| 187167 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187168 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187169 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187170 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187171 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187172 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187173 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187174 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187175 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187176 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187177 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187178 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187179 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187180 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187181 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187182 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187183 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187184 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187185 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187186 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187187 - ||  || 26 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187188 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187189 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187190 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187191 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187192 - ||  || 27 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187193 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187194 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187195 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187196 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187197 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187198 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187199 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187200 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-